Вильгельмина Фундин (, полное имя Wilhelmina Christina Fundin; 1819—1911) — шведская оперная певица.

Пела в Королевской опере Швеции без перерыва в течение 30 лет; в середине 1800-х годов считалась одним из самых талантливых исполнителей оперы.

Биография 
Родилась  12 июля 1819 года в Стокгольме в семье священнослужителя Карла Фундина (Carl Axel Fundin) и его жены Кристины Викстрём (Christina Margaretha Wikström), которая заведовала пансионатом для учеников драматической школы Dramatens elevskola в 1837—1847 годах. Когда Вильгельмине было четырнадцать лет, она познакомилась с будущей оперной певицей Женни Линд.

Вместе со своей сестрой Шарлоттой, Вильгельмина поступила в 1833 году в школу Королевской оперы, став в ней профессиональной оперной певицей в 1841 году. Когда ее подруга Женни Линд гастролировала за границей, а также после того, как она покинула Швецию, Вильгельмина взяла на себя часть её оперных ролей. Вильгельмина Фундин посетила Женни Линд в Германии во время своего немецкого тура, но, несмотря на приглашения, она отказалась посетить ее в Англии (где осталась жить Линд) из-за страха перед морским путешествием.

Фундин работала Королевской опере по 1870 года и в 1871 году ушла со сцены на заслуженный отдых. Среди ее самых  ролей известных были: Царевна ночи в «Волшебной флейте», Адальджиза в «Норме» и Леонора в опере «».

Умерла 28 января 1911 года в Стокгольме.

Литература 
 Henry Scott Holland, William Smith Rockstro (2011). Memoir of Madame Jenny Lind-Goldschmidt: Her Early Art-Life and Dramatic Career, 1820-1851. Cambridge University Press. pp. 27–. ISBN 978-1-108-03868-3.
 Ingeborg Nordin Hennel. Mod och Försakelse. Livs- och yrkesbetingelser för Konglig Theaterns skådespelerskor 1813–1863. Stockholm: Gidlunds (1997) ISBN 9178442567.

Примечания

Ссылки 
 Anteckningar om svenska qvinnor - Fundin, Wilhelmina
 Europas konstnärer - Fundin, Wilhelmina Christina

Оперные певцы и певицы XIX века
Сопрано Швеции